Una pulverizadora o aguilón es una máquina agrícola que se usa para esparcir un compuesto que puede ser natural como el agua o químico como herbicidas o plaguicidas, expulsándolo mezclado con aire en forma de gotas muy finas con una aplicación fitosanitaria.

Tipos de pulverizadores

Por modo de funcionamiento
 De arrastre
 Autopropulsados
 Hidráulicos
 De mochila

Por tipo de producto expulsado

 Atomizadores
 Nebulizadores
 Vaporizador
 Espolvoreadores
 Centrífugos
 De chorro proyectado
 De chorro transportado

Pulverizadoras de Tecnología Avanzada 

Clasificación de Sistemas en

 1.	Sistemas DGPS-GIS
 2.	Sistemas de inyección directa
 3.	Sistemas sobre la base de modulación por ancho de pulsos
 4.	Sistemas de selección- combinación automática de 
 5.	Sistemas sobre la base de sensores ópticos
a)	Herbicidas
Detección del color
Detección del rojo y del infrarrojo cercano

b)	Fertilizantes
N-sensor
Green Seeker

Enlaces externos 
Componentes de la pulverizadora. INTA

Maquinaria agrícola